Bettencourt, Bittencourt, Bethencourt ou, ainda, outras formas similares como Betancur, Betancourt ou Bitencourt podem-se referir a:

Bettencourt (apelido) - sobrenome muito comum em Portugal, no Brasil e noutros países, com várias grafias

Localidades
 Betancuria
 Béthancourt-en-Valois
 Béthancourt-en-Vaux
 Béthencourt
 Béthencourt-sur-Mer
 Béthencourt-sur-Somme
 Bettencourt-Rivière
 Bettencourt-Saint-Ouen

Desambiguação